Le Banc est une pièce de théâtre écrite par Gérald Sibleyras, mise en scène en 2008 par Christophe Lidon au Théâtre Montparnasse, jouée par Philippe Chevallier et Régis Laspalès.

Histoire
Vladimir Zkorzsny et Paul Letellier forment un duo de piano à quatre mains depuis presque 20 ans.
Leur carrière connaît un épisode heureux : ils reçoivent un prix pour leur dernier disque. Une tournée est organisée au Japon. Une fondation leur prête un beau chalet de montagne pour préparer cette tournée. Au lieu de travailler, les deux pianistes se parlent, ils se disent tout, et très vite ne s'épargnent plus rien.

Personnages 
 Vladimir Zkorzsny : interprété par Philippe Chevallier
 Paul Letellier : interprété par Régis Laspalès

Pièce de théâtre française
Pièce de théâtre de 2008
Comédie (théâtre)